Tóth Magdolna
 Tóth Magdolna (1913–?) főiskolai világbajnok úszó (Tóth I)
 Tóth Magdolna (1914–?) főiskolai világbajnok úszó (Tóth II)
 Tóth Magdolna (1947) közgazdász
 Tóth Magdolna (1949) úszó
 Tóth Magdolna Gábor Dénes-díjas kertészmérnök

hasonló nevűek
 Tóth Magdolna Sára (1953) keramikus